Nothing but Trouble – film del 1918
 Sempre nei guai (Nothing but Trouble) – film del 1944 diretto da Sam Taylor
 Nient'altro che guai (Nothing but Trouble) – film del 1991 diretto da Dan Aykroyd